Avaldsnes Idrettslag er en norsk sportsklub fra Avaldsnes, Karmøy, Rogaland. Den blev etableret den 16. juni 1937. Klubben har afdelinger for fodbold og håndbold.

Kvindefodbold

Aktuel trup

Nylig historie 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Sæson
!
! Pos.
! Pl.
! V
! U
! T
! M+
! M-
! P
!Pokal
!Noter
|-
|2009
|D2
|align=right |5
|align=right|18||align=right|7||align=right|3||align=right|8
|align=right|43||align=right|54||align=right|24
||Ikke kvalificeret
|
|-
|2010
|D2
|align=right bgcolor=#DDFFDD| 1
|align=right|22||align=right|17||align=right|2||align=right|3
|align=right|116||align=right|42||align=right|53
||Ikke kvalificeret
|Oprykket til 1. division
|-
|2011
|D1
|align=right |6
|align=right|20||align=right|8||align=right|5||align=right|7
|align=right|35||align=right|37||align=right|29
||2. runde
|
|-
|2012
|D1
|align=right bgcolor=#DDFFDD| 1
|align=right|22||align=right|20||align=right|1||align=right|1
|align=right|73||align=right|20||align=right|61
||3. runde
|Oprykket i Toppserien
|-
|2013
|TS
|align=right | 4
|align=right|22||align=right|10||align=right|3||align=right|9
|align=right|39||align=right|33||align=right|33
|bgcolor=silver|Finale
|Tabte pokalfinalen til Stabæk 1–0
|-
|2014
|TS
|align=right | 5
|align=right|22||align=right|12||align=right|2||align=right|8
|align=right|56||align=right|27||align=right|38
||Semifinale
|
|-
|2015
|TS
|align=right | 2
|align=right|22 ||align=right|16 ||align=right|3 ||align=right| 3
|align=right|60 ||align=right|15 ||align=right|51
|bgcolor=silver|Finale
|Tabte pokalfinalen til LSK Kvinner 3–2
|-
|2016
|TS
|align=right | 2
|align=right|22 ||align=right|18 ||align=right|2 ||align=right| 2
|align=right|50 ||align=right|17 ||align=right|56
||Kvartfinale
|
|-
|2017
|TS
|align=right | 2
|align=right|22 ||align=right|15 ||align=right|3 ||align=right| 4
|align=right|51 ||align=right|17 ||align=right|48
|bgcolor=gold|Finale
|Slog Vålerenga 1-0 i finalen og vandt Pokalturneringen
|-
|2018
|TS
|align=right | 9
|align=right|22 ||align=right|5 ||align=right|6 ||align=right| 11
|align=right|24 ||align=right|38 ||align=right|21
||3. runde
|
|-
|2019
|TS
|align=right | 5
|align=right|22 ||align=right|9 ||align=right|7 ||align=right| 6
|align=right|40 ||align=right|33 ||align=right|34
||Kvartfinale
|
|}

Referencer 

Kvindefodboldklubber i Norge
Toppserien